Крапухин:
 Крапухин, Сергей Николаевич (род. 1974) — российский мотогонщик.
 Крапухин, Станислав Авенирович (род. 1998) — российский футболист.

См. также